Я тебя никогда не забуду — российский телесериал 2011 года
 Я тебя никогда не забуду — советская драма 1983 года, режиссёр Павел Кадочников
 Я тебя никогда не забуду — российская мелодрама 2013 года, режиссёр Рано Кубаева